Matuta Weber, 1795. Un genre de crabes de la famille des Matutidae
 Mater Matuta, une divinité de la mythologie romaine.